De rechtvaardige rechters (televisieprogramma) - een televisieprogramma op de VRT
De rechtvaardige rechters (paneel) - een paneel van het schilderij Het Lam Gods. Het paneel werd in 1934 gestolen en vervangen door een kopie.
De rechtvaardige rechters (stripalbum) - een stripalbum uit de reeks Lefranc